Az 1970-es magyar női kézilabda-bajnokság a huszadik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bakony Vasas és a Veszprémi Vegyész egyesült Bakony Vegyész néven.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1971
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1970
Magyarno~ikezilabdabajnoksag